Вну́тренняя фо́рма — в языкознании:
 внутренняя форма слова — семантическая или структурная соотнесённость морфем слова с другими морфемами данного языка;
 внутренняя форма языка — по В. фон Гумбольдту: система понятий, отражающая особенности мировоззрения носителей определенного языка и закреплённая внешней формой языка.

Примечания